Хмелевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Хмелевское сельское поселение — входит в Выгоничский район

Костромская область
 Хмелевское сельское поселение — входит в Поназыревский район

Тюменская область
 Хмелевское сельское поселение — входит в Голышмановский район
 Хмелевское сельское поселение — входит в Тобольский район

Ульяновская область
 Хмелёвское сельское поселение — входит в Сурский район